Карл Фридрих Глазенап () (, Рига — 14 апреля, 1915, Рига) — писатель, исследователь жизни и творчества немецкого композитора Рихарда Вагнера, номинант Нобелевской премии по литературе 1903 года.

Биография 
Карл Фридрих Глазенап родился в семье районного школьного инспектора Фридриха Глазенапа и его жены Эмилии (урожденной Кульман). После посещения гимназии в Рижской губернии, учился в 1867—1872 годах в Дерптском университете классической филологии, истории искусств и сравнительной лингвистики. В 1873 году был нанят в качестве учителя средней школы в Пярну, где в 1874 году он женился на Генриетте Рамбах, дочери мэра юстиции. С 1875 по 1904 год он был старшим преподавателем немецкого языка и литературы в муниципальной школе для девочек в Риге. В 1898—1912 годах он работал в Политехническом университете Риги в качестве лектора.

К 1877 году он написал первую биографию Вагнера в двух томах. Был номинирован за биографию Рихарда Вагнера в 1903 году на Нобелевскую премию по литературе сразу четырьмя номинантами: президентом Императорской Академии наук великим князем Константином, членом Императорской Академии изящных искусств Санкт-Петербурга P. Янковским, группой почетных членов Императорской академии в Санкт-Петербурге и группой из 38 человек из Франции, Испании, Германии и Австрии.

Благодаря изучению обширной переписки Рихарда Вагнера возникла необходимость в переработке опубликованной в 1877 году биографии. Так в 1911 году была опубликована новая версия под названием «Жизнь Рихарда Вагнера» в шести томах (3107 страниц).

Глазенап также является автором словаря важнейших понятий вагнеровского творчества и энциклопедии истории искусства и культуры в свете эстетических взглядов Вагнера.

Карл Фридрих Глазенап сотрудничал с основанным Вагнером «Байрейтским листком».

Ганс Галь так оценил работы Глазенапа: В большой шеститомной биографии Вагнера, написанной Карлом Фридрихом Глазенапом, которую Байрейт признал официальной, предмет разработан полно, подробно и педантично, как то пристало немецкому профессору. Однако эти качества соседствуют в ней с иными — готовностью затушевывать, переиначивать, смягчать факты; что-либо подобное можно встретить разве что в крайних образцах историографического «византинизма», у какого-нибудь придворного историка или биографа

Библиография 
 Wagner-Encyklopädie. Haupterscheinungen d. Kunst- u. Kulturgeschichte im Lichte der Anschauung Richard Wagners. In wörtl. Anführungen aus s. Schriften dargest. v. C. Fr. Glasenapp
 Das Leben Richard Wagners. Т. 1—6. — Лейпциг, 1876—1911.
 Band 1. — 1905. — 527 с. 
 Siegfried Wagner und seine Kunst. Gesammelte Aufsätze über d. dramat. Schaffen Siegfried Wagners. В 2-х томах. — Лейпциг, 1911—1919

Примечания

Источники 
 
 
 
 Digitalisierter Volltext von Glasenapps Wagner-Biographie
 Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat, Dorpat 1889
 
 
 

Писатели Германии
Номинанты Нобелевской премии по литературе
Преподаватели Рижского политехнического института (Российская империя)